Winterland est un terme anglais signifiant pays d'hiver :

 Winterlandschaft mit Eisläufern und Vogelfalle, titre original de Paysage d'hiver avec patineurs et trappe aux oiseaux, est une peinture réalisée par Pieter Brueghel l'Ancien en 1565 ;
 Winterland Ballroom, également appelé Winterland Arena ou simplement Winterland, est une patinoire et salle de spectacle de San Francisco ;
 Winterland, est un coffret 4 CD du groupe de rock anglo-américain The Jimi Hendrix Experience ;
 Winterland 1973: The Complete Recordings, est un album live du Grateful Dead sorti en 2008 ;
 Winterland June 1977: The Complete Recordings, est un album live du Grateful Dead sorti en 2009 ;
 Winterland, est une ville de Terre-Neuve.